Taquaritinga do Norte kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taquaritinga do Norte (ort), Pernambuco, 
 Taquaritinga do Norte (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar